«Отчаянные псы» () — британо-американский анимационный приключенческий фильм, снятый в 1982 году Мартином Розеном по одноимённому роману 1977 года Ричарда Адамса .

Сюжет 
Два лабораторных пса, пожилой лабрадор-ретривер Роуф и молодой гладкошёрстный фокстерьер Сниттер, сбегают из заточения и оказываются на свободе в Озёрном крае. Сниттеру проводили эксперименты на мозге, в то время как Роуф неоднократно был утоплен и реанимировался. Во время побега собаки случайно разбивают колбочку с чумными бактериями. На воле Роуф и Сниттер оказываются совсем не в тех райских условиях, которые ими ожидались. им предстоит долгая и полная лишений борьба за выживание.

Роли озвучивали 
 Джон Хёрт — Сниттер
 Кристофер Бенджамин — Роуф
 Джеймс Болэм — лис Пройдоха
 Найджел Хоторн — д-р Бойкотт
 Джеффри Мэтьюз — фермер
 Барбара Ли-Хант — жена фермера
 Джуди Гисон — пекинес
 Патрик Стюарт — майор Одри
 Уоррен Митчелл — Гарри Тайсон
 Дэнди Николс — Филлис

Производство 
Студия Goldcrest Films вложилa в фильм 900 000 фунтов стерлингов.

«Отчаянные псы» были анимированы в Великобритании и Штатах в период между 1979 и 1982 годами. С британской стороны над фильмом работали Артур Хамберстоун, Алан Симпсон, Джордж Джексон и Колин Уайт, ранее работавшие над другой экранизацией Адамса — «Обитатели холмов» (1978). В американскую команду входили Брэд Бёрд, Фил Робинсон и Ретта Скотт, ветеран диснеевской киностудии, трудившаяся в своё время над «Бэмби». Художник-постановщик — Гордон Харрисон.

Примечания

Ссылки 
 Press kit photographs from The Plague Dogs

Полнометражные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы о собаках
Рисованные мультфильмы США 1982 года
Мультфильмы о говорящих лисах
Экранизации романов Великобритании
Фильмы United Artists
Фильмы о выживании
Рисованные мультфильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1982 года